Niemcy:
 Marienfels – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn

Inne:
 Marienfels – zamek